Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres A et P.

Codes 
Aéronautique 
 AP,  ;
 AP,  (anciennement) ;
 AP, Pakistan, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs.

Géographie 
 BR-AP, Amapá au Brésil, selon les normes ISO 3166-2 des subdivisions administratives d'un pays ;
 IN-AP, Andhra Pradesh en Inde, selon les normes ISO 3166-2 des subdivisions administratives d'un pays.

Autres
 AP, abréviation postale pour le personnel militaire américain stationné dans le Pacifique
 ΑΡ, Argolide (Αργολίδα, le code étant constitué d'un alpha et d'un rhô, plaques d'immatriculation grecques)

Sigles 

 Access Point : point d'accès Wi-Fi.
 Acción Popular : parti politique péruvien.
 Accompagnement personnalisé (éducation nationale française).
 Administration pénitentiaire :, organe du ministère de la Justice français chargé de la gestion des prisons.
 Aeria Points, points AeriaGames.
 Aire protégée
 Alerte aux populations : effectuée par les services de sécurité civile dans différents pays.
 Alfa Pendular : train pendulaire rapide (de type pendolino) portugais.
  : nom de différents partis politiques.
 Angelic Pretty : marque japonaise de prêt-à-porter au style Gothic Lolita.
 Arrêté préfectoral
 Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP ou AP) : centre hospitalier universitaire d'Île-de-France (France).
 Associated Press : agence de presse américaine.
 Audemars Piguet : entreprise horlogère.
 Auto pilote : système de pilotage automatique des avions de ligne.
 Autorité palestinienne.
 Auxiliaire de puériculture : personne travaillant en crèche, hôpital, PMI, auprès d'enfants de 0 à .
 Avant-première : projection d’un film devant un public restreint, destinée à recueillir les impressions des spectateurs avant la sortie en salle / récuperation d'un objet avant sa date de sortie théorique.

Autres abréviations 
 a.p., « après prolongations » (football, basket-ball...), abréviation écrite après le score final (exemple 3 – 2 a.p.).
 AP, ok pour curative.
 Ap, Apocalypse
 A.P., « avant le présent ».

Autres sens 
 ap, patronyme gallois (fils de) ex. : Maredudd ap Madoc ap Llywelyn. Opposé : ferch (fille de) ;
 Ap, terme sanskrit pour « eau » ;
 AP, alcool pur ;
 AP, Anionic polymer.

Code